Fritz Stüssi ist der Name folgender Personen:

* Fritz Stüssi (Bauingenieur) (1901–1981), Schweizer Bauingenieur
 Fritz Stüssi (Skilangläufer) (1945–1970), Schweizer Skilangläufer